Ма́нев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Манев, Иван (род. 1950) — болгарский гребец-байдарочник.
 Манева, Цветана (род. 1944) — болгарская актриса театра, кино и телевидения, педагог.